Bloedsteen (mineraal), is een vormvariëteit van hematiet.
 Bloedsteen (Ede), zwerfsteen in Ede.